Urup kan henvise til flere steder.

Afghanistan 
 Urup (Afghanistan)

Danmark 
 Urup – et ejerlav og en herregård i Østbirk Sogn, Horsens Kommune
 Urup (Borup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Borup Sogn, Køge Kommune
 Urup (Grindsted Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Grindsted Sogn, Billund Kommune
 Urup (Rynkeby Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Rynkeby Sogn, Kerteminde Kommune

Rusland 
 Urup (ø) – en af Kurilerne
 Urup (flod) – er en flod i republikken Karatsjajevo-Tsjerkessien i Kaukasus i det sydvestlige Rusland